Fort Montgomery ist die Bezeichnung für:

 Fort Montgomery (Hudson River), ein Fort aus dem Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg am Hudson River
 Fort Montgomery (Lake Champlain), ein Fort am Lake Champlain
 Fort Montgomery (New York), einen Weiler im Bundesstaat New York